Vashibrug, een brug tussen Bombay en Navi Mumbai in India
 Vashi (Navi Mumbai), een wijk in de Indiase stad Navi Mumbai

Zie ook 
 Vashind, een plaats in de Indiase staat Maharashtra
 Washi (doorverwijspagina)